

Новоандрієвська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Новоандрієвська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)

Див. також 
 Новоандріївська сільська рада